Râul Cotoru se poate referi la:

 Cotoru - afluent al râului Dealu
 Cotoru - afluent al râului Jaleș

Altele 
 Râul Cotorești

Vezi și 
 Cotorca (dezambiguizare)
 Cotoroaia (dezambiguizare)

Toponime românești